North Star (Curved Air) - muziekalbum
North Star (Delaware) - plaats in de Verenigde Staten
North Star (film) - film uit 1925 met Clark Gable
North Star (Ohio) - plaats in de Verenigde Staten
North Star (Star Trek) - aflevering van Star Trek: Enterprise